Седью — топоним в Республике Коми:

 Седью (заповедник) — заповедник в Сосногорском районе Республике Коми.

См. также 
Седъю